Denumirea de Cerna Gora se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Cerna Gora, un sat în comuna Pernik, regiunea Pernik;
 Cerna Gora, un sat în comuna Bratea Daskalovi, regiunea Stara Zagora.